Даниэль Кэтлин Савре (; ) — американская актриса и певица.

Биография 
Даниэль Кэтлин Савре родилась 26 августа 1988 года в Сими-Уолли, Калифорния, США. Отец — Рэнди Савре, мать — Кэти Савре, старшая сестра — Стефани. В 7 лет Даниэль начала сниматься в рекламе. В 2001 году она дебютировала в кино. В течение трёх лет пела в женской группе «Sweet Obsession», а в 2005 году некоторое время пела в американской поп-группе «Trinity». Получила известность благодаря главным ролям в фильме «Бугимен 2» и сериале «Кая», а также роли Брианны в фильме «Добейся успеха 3: Всё или ничего».

В 2016 году была номинирована на премии «California Women’s Film Festival» и «Sydney Indie Film Festival» за роль в фильме «Ошейник».

С 2018 года снимается в сериале «Пожарная часть 19».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактрисы США